La Serie A 1961–62 fue la 60.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 30.ª bajo el formato de grupo único. Milan ganó su octavo scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1962
Fútbol en 1961
Fútbol en 1962